Полк «Таллин» (, ) — вооружённое формирование, входившее в состав войск СС и состоявшее целиком из эстонцев. Образовано в феврале 1944 года. В состав полка, находившимся под командованием майора Рубаха (заместитель командира лейтенант Нооркукк), входило 3 батальона. Первоначально формированию планировалось присвоить имя «Нарва», однако такое название присутствовало уже у одного батальона.

В состав первого батальона входили военнослужащие, проживавшие на территории Вильяндимаа (командующим был назначен капитан Пурре), в состав второго — проживавшие в Пярнумаа (командир — капитан Мёльдре), в состав третьего — проживавшие на территории Таллина и Тартумаа (командующим был назначен капитан Партс).

13 февраля 1944 года полк принял боевое крещение под Нарвой. Кое-как прошедший военную подготовку и испытавший сильную нехватку в вооружении (главным образом пулемётов) полк под огнём советской артиллерии, действовавшей при поддержке ВВС, понёс огромные потери.

Также полк принимал участие в боях за Нарвский плацдарм и за линию «Танненберг». Расформирован 8 мая 1945 года.

Примечания

Ссылки 
 

Иностранные добровольцы вермахта
Прибалтийские коллаборационистские формирования
Эстонский коллаборационизм
Войска СС
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году